Peter Kolény ist ein slowakischer Astronom und Asteroidenentdecker.

Zwischen 1996 und 2000 entdeckte er zusammen mit seinen Kollegen Adrián Galád und Leonard Kornoš am Observatorium in Modra insgesamt 34 Asteroiden.

Literatur

Einzelnachweise 

Astronom (20. Jahrhundert)
Slowake
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann